Crazy Nights () — четырнадцатый студийный альбом американской хард-рок-группы Kiss, вышедший в 1987 году.

Об альбоме 
Это четвёртый подряд альбом Kiss, ставший платиновым (18 февраля 1988 года было продан  копий альбома). Диск достиг 18-го места в американском чарте Билборд — самая высокая позиция в чартах среди всех альбомов Kiss 1980-х годов.

«Crazy Crazy Nights» и «Reason to Live» исполнялись вживую вплоть до смерти Эрика Карра в 1991-м. «Crazy Crazy Nights» вернулась в сет лист в 2010-м году, в туре Sonic Boom Over Europe.

Синглы 
Песни «Crazy, Crazy Nights», «Reason to Live» и «Turn On the Night» были выпущены как синглы. У всех песен есть клипы, которые получили ротацию на MTV, и были также включены в «Crazy Nights Home Video».

Список композиций

Участники записи 
 Пол Стэнли — ритм-гитара, вокал, клавишные
 Джин Симмонс — бас-гитара, вокал
 Брюс Кулик — соло-гитара, бэк-вокал, бас на "Hell or High Water", ритм-гитара на "No, No, No" 
 Эрик Карр — ударные, перкуссия, бэк-вокал

приглашёные музыканты
 Фил Эшли — клавишные
 Том Келли — бэк-вокал

Чарты 

Альбом

Синглы

Северная Америка

Великобритания

Сертификации 

сертификация RIAA (United States)

сертификация CRIA (Canada)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Kiss FAQ — Crazy Nights, Данные на 14 июля 2005 года.

Альбомы Kiss
Альбомы, спродюсированные Роном Невисоном
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Хард-рок-альбомы